Меланей — в древнегреческой мифологии:
 Меланей (сын Алексинома) — троянский воин.
 Меланей (сын Аполлона) — сын Аполлона и Пронои.
 Меланей (сын Арета) — один из индов.
 Меланей (сын Ликаона) — персонаж мифов Аркадии.
 Меланей (защитник Фив) — персонаж мифов Беотии.
 Меланей (эфиопский воин) — персонаж в Африке.
 Меланей (кентавр) — персонаж мифов Фессалии.
 Меланей (отец Автоноя) — персонаж с неустановленной локализацией.
 Меланей (пёс) — пёс Актеона.